Charles de La Trémoille (1485-1515), fils de Louis II de La Trémoille.
 Charles Belgique Hollande de La Trémoille (1655 - 1709).